Satz von Grötzsch steht für:

 Satz von Grötzsch (Funktionentheorie), Satz von Grötzsch aus der Funktionentheorie
 Satz von Grötzsch (Graphentheorie), 3-Färbbarkeit von Graphen